Sezon IHL rozgrywany jest na przełomie 2021 i 2022 roku. Będzie to 88. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Włoch w hokeju na lodzie. W rozgrywkach weźmie udział 8 zespołów.

Sezon zasadniczy 

Legenda:       = zwycięzca sezonu zasadniczego

Bibliografia 
 
 

Hokej na lodzie we Włoszech
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 we Włoszech
2022 we Włoszech